Сен-Пон (Алье) — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Сен-Пон (Альпы Верхнего Прованса) — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Сен-Пон (Ардеш) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.